Wandal ist der Name folgender Orte: 

 Wandal (Queensland), Ort in der Rockhampton Region in Queensland, Australien
 Wandal (Karnataka), Ort im Distrikt Vijayapura im Karnataka, Indien

 Wandal ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Wandal (1495–1541), deutsch-dänischer Geistlicher, Bischof von Ribe, siehe Johann Wenth

Siehe auch
 Vandal
 Vandalen